Кебе — западноафриканская фамилия.
 Кебе, Бай Али Ибра (род. 1978) — сенегальский футболист, единокровный брат Папа Магетта Кебе.
 Кебе, Джимми (род. 1984) — малийский футболист.
 Кебе, Лойзе (1908—1942) — югославский словенский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Кебе, Мбайе Гана (1936—2013) — сенегальский писатель, романист, поэт и драматург.
 Кебе, Пап Магетт (род. 1979) — сенегальский футболист, единокровный брат Бая Али Ибры Кебе.
 Кебе, Яхья (род. 1985) — футболист из Буркина Фасо.